Guided by Voices (часто сокращенно GBV) — американская инди-рок-группа из Дейтона, штат Огайо, образованная в 1983 году. За время существования коллектива, поменялось множество участников, за исключением основателя и главного автора песен — Роберта Полларда. Guided by Voices впервые распалась в 2004 году, хотя многие из её бывших музыкантов продолжают участвовать в сольных и других проектах.

Знаменита прежде всего своей лоу-фай эстетикой и характерным звучанием записей четырёхдорожечной портастудии. В Guided by Voices заметно влияние пост-британского вторжения гаражного рока, психоделического рока, прогрессивного рока, панк-рока и пост-панка. Группа также получила немало внимания своей плодовитостью, с казалось бы, бесконечным потоком релизов. Продолжительность большинства песен составляет около двух минут, но многие из них ещё короче. Часто они заканчиваются внезапно, либо переплетаются со случайными и самодельными звуковыми эффектами.

В 2010 году Guided by Voices воссоединилась классическим составом, чтобы выступить на вечеринке в честь 21-го дня рождения Matador Records, а затем провела тур по стране. После реформирования, группа выпустила шесть новых альбомов. Guided by Voices распалась второй раз в конце 2014 года, но позже снова воссоединилась в феврале 2016 года.

История группы 
Guided by Voices была сформирована в Дейтоне, в начале 1980-х годов, начав свою карьеру играя в барах и клубах местной сцены. Довольно часто работа и выступления переплетались между собой, и через некоторое время Поллард изменил приоритеты группы в сторону студийных записей. Guided by Voices сами финансировали свои независимые релизы, включая Devil Between My Toes, Sandbox, Self-Inflicted Aerial Nostalgia, а также Same Place The Fly Got Smashed. Альбомы были распроданы в небольших количествах, около пары сотен каждый. В основном они распространялись только среди друзей и семей участников группы.

Lo-Fi (1992—1996) 
С выпуском ультра-ограниченным тиражом альбома Propeller (было изготовлено всего 500 экземпляров, каждый с уникальной, нарисованной от руки обложкой), Guided by Voices впервые получили определённое признание за пределами их родного города. Отчасти это было связано с вниманием со стороны поклонников колледж-рока и таких групп, как Sonic Youth, R.E.M. и The Breeders. В 1993-м Guided by Voices возвращаются к живым выступлениям и появляются на сценах Нью-Йорка и Филадельфии (впервые за пределами Огайо). В это же время основное ядро группы, которым являлся Поллард, обрастает гитаристами Тобином Спраутом и Митчем Митчеллом, басистом Грегом Демосом и барабанщиком Кевином Феннеллом. Спраут, который уже успел поучаствовать в ранних версиях группы, присоединился незадолго до выхода Propeller, добавив контраста собственными песнями, потому как до этого главным автором композиций Guided by Voices являлся Поллард. Также в 1993-м выходит альбом Vampire on Titus, а вслед за ним EP Japanese Spin Cycle и Static Airplane Jive. В течение следующего года группа начинает получать внимание со стороны средств массовой информации, в том числе и журнала Spin.

В 1994 году наступил поворотный момент для группы. Поллард отобрал из новых песен, а также множества архивных записей из истории GBV, материал для следующего альбома Bee Thousand и передал его через Scat Records, на инди-лейбл Matador Records для дальнейшей дистрибуции. Вскоре Guided by Voices официально подписали контракт с Matador, после чего Поллард и его коллеги, наконец смогли уйти со своей работы, чтобы заниматься музыкой полный рабочий день. Группа неожиданно удивила ранних зрителей, привыкших видеть лоу-фай-команды, как спокойных и вяло передвигающихся по сцене музыкантов, в то время как у GBV были энергичные и живые шоу, с доморощенной рок-театральностью Полларда (состоящей из карате-пинков, прыжков, и размахиванием микрофона в духе Роджера Долтри), кружащимся и курящим Митчем Митчеллом, иногда при участии басиста Грега Демоса, одетым в полосатые штаны, все это в сочетании с нескончаемым шквалом мелодий, длящимися по 90 секунд, а также огромным количеством алкоголя вокруг.

Настоящим дебютом группы на Matador, стал альбом Alien Lanes вышедший в 1995 году, который несмотря на пятизначные цифры в продажах, был построен из обрывков домашних записей. GBV все ещё оставалась в андерграунде, но популярность продолжала набирать обороты, в связи с освещением её в мейнстрим-источниках, таких как MTV и Rolling Stone. После сессий для концептуального альбома The Power of Suck, работа над ним была прервана. Так или иначе, позже группа все же использовала этот материал, записанный с Ким Дил и Стивом Альбини в 1996 году, для альбома Under the Bushes Under the Stars. В этом же году, GBV пожертвовали песню «Sensational Gravity Boy» для альбома-компиляции Red Hot + Bothered (подписаны как «Freedom Cruise»), продюсируемой организацией посвящённой борьбе со СПИДом Red Hot Organization. Напряжение после тяжелых гастролей, все же приводит к кончине «классического состава» — Тобин Спраут покидает группу, чтобы сосредоточиться на воспитании ребёнка, живописи и сольной карьере. Он и Поллард отметили это событие, выпустив одновременно в один день, свои сольные альбомы: Carnival Boy от первого и Not in My Airforce от второго. Оба поучаствовали друг у друга в проектах. Роберт Поллард продолжил сольную карьеру, параллельно участвуя в Guided by Voices. Его песни часто включались в сет-лист группы.

Мейджор-лейбл (1997—2001) 
В 1997 году Поллард начинает создавать новый образ Guided by Voices, записывая с глэм-рокерами из Кливленда Cobra Verde, альбом Mag Earwhig!, состоящий из песен смешанных из хард-рокового звучания и традиционных лоу-фай отрывков, а также одного трека «Jane of the Waking Universe», записанного ещё с «классическим составом». Тем не менее «Guided by Verde» постигает та же участь — после года тяжелых гастролей, в конце 1997 года этот состав так же распадается. Это стало ясно, после объявления Поллардом, что следующий проект GBV будет уже с другими музыкантами.

В 1998 году начинает образовываться новый состав Guided by Voices, который включал гитариста Cobra Verde — Дуга Гилларда, басиста из ещё «классической эпохи» группы — Грега Демоса и бывшего барабанщика The Breeders — Джима Макферсона. Чуть позже к ним присоединился гитарист Нэйт Фарли, ранее участвовавший в The Amps и The Breeders. Группа уходит из Matador (на тот момент ещё без Фарли), и начинает работать с продюсером Риком Окасеком над созданием нового альбома, который должен был стать их дебютом на мейджор-лейбле. Выпуск Do the Collapse на Capitol Records неоднократно откладывался, и наконец был выпущен на псевдо-инди-лейбле TVT (в Великобритании он был выпущен на Creation Records). Из-за гладкого и сильно обработанного звучания, до этого чуждому Guided by Voices, альбом не снискал популярности на радио и в целом был встречен смешанными отзывами критиков.

На протяжении 1999 и 2000-х годов, гастроли Guided by Voices с их живыми выступлениями, стали в определённых кругах легендарными. Трёхчасовые шоу со множеством новых и старых песен, треки из сольных работ Полларда, импровизированные каверы на The Who, Дэвида Боуи и The Rolling Stones, все это в сопровождении непрерывного потребления алкоголя. Примерно в это же время, в 2000 году, группа успела побывать помимо перелётов из США и Европы, в Австралии и Японии (их единственные визиты туда). В этом же году, ограниченным тиражом выходит массивный сборник Suitcase, состоящий из четырёх дисков, в которые вошли 100 песен из неизданного за три десятилетия материала, хранившегося у Роберта Полларда (ещё два бокс-сета неизданных записей — Suitcase 2 и Suitcase 3, были выпущены в октябре 2005-го и ноябре 2009 года соответственно).

В 2001 году был записан альбом Isolation Drills с музыкальным продюсером Робом Шнапфом (ранее работавший с такими исполнителями как Эллиотт Смит, Fu Manchu и Бек). В отличие от Окасека, Шнапф попытался более близко захватить живой звук группы. Хотя альбом и дебютировал в топе Billboard 200 и получил более высокие отзывы критиков, чем его предшественник, на радио востребованным он все же не стал.

Поздние года (2002—2004) 
После ухода от TVT в 2002 году, Guided by Voices возвращаются на Matador и выпускают свой новый альбом Universal Truths and Cycles, отходя от формата радиоэфира предыдущих двух, и возвращаясь к звучанию группы середины 90-х, со своего рода «mid-fi» эстетикой. Продюсером Universal Truths and Cycles выступает Тодд Тобиас, который уже работал с группой над двумя последними альбомами на Matador. В 2003 году выходит Earthquake Glue в своеобразной прог-стилистике, а затем антология в виде бокс-сета Hardcore UFOs: Revelations, Epiphanies and Fast Food in the Western Hemisphere и компиляция лучших хитов Best of Guided by Voices: Human Amusements at Hourly Rates.

В 2004 году Поллард объявил, что он распускает Guided by Voices после выхода Half-Smiles of the Decomposed и заключительного прощального тура.

Это будет выглядеть, действительно как последний альбом Guided by Voices… Я всегда говорил, что когда я буду записывать его, то должен быть полностью доволен этим материалом, чтобы это подобало последнему альбому. И выглядит он именно так.

9 ноября 2004 года Guided by Voices выступили на сцене Austin City Limits, который транслировали на PBS 22 января 2005 года. Их последнее появление на телевидении произошло в эфире Late Night с Конаном О’Брайеном 2 декабря 2004 года, где они исполнили сингл «Everybody Thinks I’m a Raincloud (When I’m Not Looking)». После того, как тур финальных шоу по Америке подошёл к концу, Guided by Voices отыграли свой последний концерт в зале «The Metro in Chicago» 31 декабря 2004 года. Выступление шло около четырёх часов. Марафон из 63-х песен был задокументирован и выпущен на DVD под названием The Electrifying Conclusion.

 После GBV (2005—2009) 
Роберт Поллард выпустил свой первый, после Guided by Voices альбом, в 2006 году на Merge Records. Он получил название From a Compound Eye и являлся двойным LP. Продюсером выступил Тодд Тобиас, ранее неоднократно работавший с GBV. Позже альбомы Полларда выходили на его собственном лейбле Guided by Voices Inc., продолжая издаваться и на Merge Records.

После прекращения существования Guided by Voices, Роберту Полларду часто поступали вопросы по поводу воссоединения группы. В 2007 году он сказал журналу MAGNET следующее: «Для меня это скорее бессмысленный заработок денег. Если ты намереваешься собрать группу, чтобы играть вместе, то она должна помогать тебе писать новые песни, а не просто исполнять хиты. Это как какая-то городская ярмарка колесящая по кругу. Так что я не вижу повода для воссоединения Guided by Voices. За все время в этой группе побывало уже более 50-60 человек».

Поллард в 2005 году также прокомментировал журналу Harp тот факт, что GBV и его соло-проекты, практически идентичны: «Вы знаете, многие люди пытаются найти различия между Робертом Поллардом и Guided By Voices. Я хочу сказать им, что по большому счету, здесь нет никакой разницы — я — Роберт Поллард и я — Guided By Voices».

В 2008 году Поллард допустил возвращение GBV для его альбома Robert Pollard Is Off to Business, но в итоге решил вместо этого создать лейбл под названием Guided by Voices Inc.

В 2007 году, на 50-й день рождения Роберта Полларда, состав образца 1998—1999 года, воссоединился для того чтобы исполнить нескольких песен.

В октябре 2008 года было объявлено, что музыка Guided By Voices будет использована для музыкального 3D-фильма, основанного на жизни Клеопатры. Режиссёром картины должен был выступить Стивен Содерберг, а сценаристом бывший участник группы — Джим Грир. Они также планировали переписать тексты песен, чтобы уместить их в сюжет. Ранее Стивен Содерберг уже использовал композиции Guided By Voices в своём фильме «Во всей красе». Также он является автором предисловия для книги Грира «Guided by Voices: A Brief History». Поллард, в свою очередь, выступал в роли композитора для кинокартины Содерберга «Пузырь» и написал для него саундтрек.

 Воссоединение (2010—2014) 

В июне 2010 года Matador Records объявили о том, что «классический состав» периода 1993—1996 года воссоединился, чтобы выступить на 21-ом юбилее лейбла в Лас-Вегасе, в октябре того же года. Впоследствии был объявлен тур, в честь полного воссоединения группы, билеты на который, были полностью распроданы, практически на каждую дату. Тур включал остановки в Хобокенском Maxwell’s Tavern и The Southgate House Revival в Ньюпорте — два места, связанные с историей группы и их легендарными шоу там в прошлом. На вопрос музыкального портала Spinner, есть ли какая-нибудь вероятность того, что появится новый материал GBV, Поллард ответил: «Я иногда думал над этим, но пока это очень отдалённая перспектива… Мы все сейчас занимаемся любимыми вещами. В целом, я не исключаю такой возможности».

21 сентября 2011 года был анонсирован новый альбом Guided By Voices — Let’s Go Eat the Factory, который был выпущен в январе 2012 года. 4 января 2012 года группа исполнила их сингл «The Unsinkable Fats Domino» на Late Show Дэвида Леттермана, для продвижения Let’s Go Eat the Factory. Во время выступления, бас-гитарист Грег Демос упал, в момент исполнения своего импровизированного танца. Тем не менее, он не пострадал, и группа продолжила играть не прерывая песню.

Группа отменила их первое, после воссоединения, выступление в Великобритании, которое должно было пройти в мае 2012 года, на Лондонском фестивале All Tomorrow’s Parties «I’ll Be Your Mirror» в Александра-палас, а также запланированный концерт на фестивале Primavera Sound в Барселоне. Менеджмент группы, опроверг информацию о том, что отмены были связаны с очередным распадом коллектива, и подтвердил, что работа над новым материалом все ещё продолжается.

12 июня 2012 года выходит второй, после воссоединения, полноформатный альбом Guided By Voices — Class Clown Spots a UFO, который считается многими поклонниками, как лучший из последних лет. В Class Clown Spots a UFO  наблюдается возвращение к звучанию группы середины 90-х. Вслед за ним, в ноябре этого же года, выходит альбом The Bears for Lunch. В сентябре 2012 года GBV снова начинает гастроли с 13-ю шоу, под общим названием «Tour of the South», 8 сентября взяв начало в Дейтоне, позже с концертами в Кливленде и Питтсбурге, останавливаясь в Северной Каролине, Флориде, Джорджии, Новом Орлеане, Техасе (Хьюстон и Остин), штатах Миссури и Канзасе. Финальное шоу прошло 29 сентября 2012 года в Сент-Луисе. В 2013 году выходит ещё один альбом — English Little League.

В июле 2013 года, в интервью с Magnet Magazine, Поллард заявил, что English Little League может стать последним альбомом Guided By Voices. Тем не менее, в сентябре начинается запись Motivational Jumpsuit — пятого по счету после воссоединения альбома, который выходит в феврале 2014 под лейблами Guided By Voices Inc. и Fire Records. Шестой альбом — Cool Planet был выпущен 13 мая того же года.

18 сентября 2014 года, на официальной страницы Guided By Voices в Facebook, внезапно было объявлено, что группа в очередной раз распущена. Оставшиеся даты тура были отменены.

 Второе воссоединение (2016 — настоящее время) 
В феврале 2016 года, на своей официальной страницы Guided By Voices в Facebook, было объявлено, что 25 июня группа станет хэдлайнером в фестивале Sled Island, а также что «поразительно свежий альбом Guided By Voices уже в работе, в котором он (Поллард) играет на всех инструментах». Позже Поллард подтвердил новый состав группы, который будет включать в себя вернувшегося барабанщика Кевина Марча вместе с новичками в группе — гитаристами Бобби Бэром, Мл. и Ником Митчеллом, а также басистом Марком Шу.

На концерте 16 июля 2016 года гитарист Ник Митчелл был заменён прежним участником группы, Дугом Гиллардом. Гиллард присоединился к Guided by Voices на постоянной основе в конце этого же месяца.

 Факты 

 Британский комик Стюарт Ли является почитателем творчества Роберта Полларда и иногда использует его музыку в своих выступлениях. Альбом Guided By Voices — An Earful o' Wax входит в число его любимых. Также он является автором нескольких обзоров и заметок о группе.
 В 2013 году бывший барабанщик группы Кевин Феннелл выставил лот со своими барабанами на eBay за 50000 долларов, указав имя группы в описании. Роберт Поллард счёл это за крайне некрасивый жест и уведомил об этом в официальной группе Guided by Voices на Facebook. Феннелл написал Полларду на электронную почту, в которой началась небольшая перепалка, затронувшая также и личные темы, касающиеся дел внутри группы. Позднее эта переписка стала общедоступной.

 Участники 

 Текущий состав 
 Роберт Поллард — вокал (с 1986)
 Дуг Гиллард — гитара (1997—2004, с 2016)
 Бобби Бэр, Мл. — гитара (с 2016)
 Марк Шу — бас-гитара (с 2016)
 Кевин Марч — ударные (2001—2004, 2014, 2016 — настоящее время)

 Бывшие участники 
 Митч Митчелл — гитара (1986—1997, 2012—2014)
 Тобин Спраут — гитара (1986—1997, 2012—2014)
 Джим Поллард — гитара (1986—1992)
 Ник Митчелл — гитара (2016)
 Нэйт Фарли — гитара (2001—2004)
 Грег Демос — бас-гитара (1990—2001, 2012—2014)
 Тим Тобиас — бас-гитара (2001—2004)
 Кевин Феннелл — ударные (1986—1989, 1994—1997, 2012—2014)
 Дон Трэшер — ударные (1986—1992)
 Дейв Суонсон — ударные (1997—1998)
 Джим Макферсон — ударные (1998—2001)

 Временная шкала 

 Дискография 
 Devil Between My Toes (1987)
 Sandbox (1987)
 Self-Inflicted Aerial Nostalgia (1989)
 Same Place the Fly Got Smashed (1990)
 Propeller (1992)
 Vampire on Titus (1993)
 Bee Thousand (1994)
 Alien Lanes (1995)
 Under the Bushes Under the Stars (1996)
 Tonics & Twisted Chasers (1996)
 Mag Earwhig! (1997)
 Do the Collapse (1999)
 Isolation Drills (2001)
 Universal Truths and Cycles (2002)
 Earthquake Glue (2003)
 Half Smiles of the Decomposed (2004)
 Let's Go Eat the Factory (2012)
 Class Clown Spots a UFO (2012)
 The Bears for Lunch (2012)
 English Little League (2013)
 Motivational Jumpsuit (2014)
 Cool Planet (2014)

 Примечания 

 Источники 
 Грир , Джеймс (2005). Guided by Voices: A Brief History: Twenty-One Years of Hunting Accidents in the Forests of Rock. (New York) Black Cat/Grove. ISBN 0-8021-7013-7.
 Вудворт , Марк (2006). Bee Thousand 33?. (New York) Continuum International Publishing Group. ISBN 0-8264-1748-5.
 Уоррен , Джефф. Guided By Voices Database. Guided by Voices Database''.

Ссылки 
 
 
 Guided by Voices на Matador Records
 Неофициальный форум GBV
  Guided by Voices Database (обширная база дискографии группы)

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Огайо
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2014 году
Исполнители Matador Records